

Осташевська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Осташевська — присілок, Тарногський район, Вологодська область